Kotrba  ist der Familienname folgender Personen:

 Emil Kotrba (1912–1983), tschechoslowakischer Maler und Grafiker
 Jiří Kotrba (* 1958), tschechischer Fußballspieler und -trainer
 Karel Kotrba (20. Jahrhundert), tschechoslowakischer Eishockeyspieler der 1920er-Jahre
 Miltiades Kotrba (1891–1985), sudetendeutscher Jurist, Lokalpolitiker und Industrieller